Леони́д Никола́ев: Николаев, Леонид Анатольевич (род. 1971) — глава городского округа Анадырь.
 Николаев, Леонид Васильевич (1904—1934) — убийца Сергея Кирова.
 
 Николаев, Леонид Львович (1983—2015) — российский художник-акционист и гражданский активист из арт-группы «Война».